Le Stadion der Freundschaft (Stade de l'amitié en allemand) peut faire référence à :
 Le Stadion der Freundschaft (Cottbus) de Cottbus, construit en 1930 ;
 Le Stadion der Freundschaft (Francfort-sur-l'Oder) de Francfort-sur-l'Oder, construit en 1948 ;
 Le Stadion der Freundschaft (Gera) de Gera, construit en 1952 ; 
 Le Stadion der Freundschaft (Görlitz) de Görlitz, construit en 1951 ; 
 Le Stadion der Freundschaft (Grimma) de Grimma, construit en 1935 ; 
 Le Stadion der Freundschaft (Stralsund) de Stralsund, construit en 1938 ;
 Le Stadion der Freundschaft (Templin) de Templin, construit en 1923.